Шипова́тое () — поселок,
Шиповатский сельский совет,
Великобурлукский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321486006. Население по переписи 2001 г. составляет 79 (36/43 м/ж) человек.

Географическое положение 
Посёлок Шиповатое находится на раст в 1 км от села Шиповатое, железнодорожная станция Шиповатое, рядом небольшой лесной массив (дуб).

История 
 1931 - дата основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района